Gérard Roosen (1869 - 1935), peintre belge ;
 Luc Roosen (1964 -), coureur cycliste belge.